Oxyde d'iridium peut désigner :
 monoxyde d'iridium () ;
 oxyde d'iridium(III) () ;
 oxyde d'iridium(IV) () ;
 oxyde d'iridium(VI) () ;
 oxyde d'iridium(VIII) ().

Articles connexes